Байбородин — фамилия; имеет женскую форму Байбородина.

Известные носители:
 Байбородин, Анатолий Григорьевич (род. 1950) — российский прозаик, детский писатель, литератор.
 Байбородин, Борис Алексеевич (1934—2016) — советский и российский учёный в области полезных ископаемых, заслуженный деятель науки РСФСР.